In 1964 werd het 32ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Universidad de Chile werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1964
Competitievoetbal 1963/64